Revisor  (von lateinisch re ‚zurück‘ und videre ‚ansehen‘, engl.: Internal Auditor)  steht für

den Berufsstand: 
 eines unternehmensinternen Prüfungs- und Beratungsorgans der direkt dem Vorstand/der Geschäftsführung/Unternehmensleitung unterstellten Stabsabteilung Interne Revision einer Organisation/Gesellschaft,
 eines unternehmensexternen Prüfungsorgans im Genossenschaftsbereich, meist Angestellter eines Prüfungs- bzw. Revisionsverbandes,
 eines Kassenprüfers in einem Verein oder Unternehmen (Schweiz),
 eines Aufsichtsorgans im Betriebsdienst eines Verkehrsunternehmens,

einen Dienstgrad: 
 der Zollwache des frühen Nachkriegsösterreichs,

Sowie:
 Der Revisor, ein Theaterstück von Nikolai Gogol
 Der Revisor (Egk), eine Oper von Werner Egk

Siehe auch: